Moutohora bezeichnet:
 Moutohora (Neuseeland), eine Gemeinde ca. 60 km westlich von Gisborne
 Moutohora Island, eine Insel in der Bay of Plenty, Neuseeland